Чарлз Лайелл — шотландский ботаник и переводчик Данте Алигьери. Отец геолога Чарлза Лайелла.

Чарлз Лайелл учился в Университете Сент-Андруса и Кембриджском университете. Он собирал растения Англии и исследовал в основном мхи. Он обнаружил много новых видов, которые впрочем сам не описал. В 1813 году он стал членом Лондонского Линнеевского общества. После своего пребывания в Англии он вернулся в 1826 году в поместье своих родителей в Кирримьюире.

Лайелл занимался средневековой литературой Италии, в частности, лирической поэзией Данте Алигьери, чьи произведения «Новая жизнь» и «Пир» он перевёл на английский язык.

11 октября 1776 года он женился на Франсис Смит, с которой у него было трое сыновей и семь дочерей. Старшим сыном был Чарлз Лайелл.

Роберт Браун назвал в честь Лайелла мох рода Lyellia семейства Polytrichaceae. Вид мхов Orthotrichum lyellii также назван в честь учёного.

Труды 
 The Canzoniere of Dante Alighieri: including the poems of the Vita nuova and Convito. John Murray, London 1835 (online).
 The Poems of the Vita Nuova and Convito of Dante Alighieri. C. F. Molini, London 1842 (online)
 The Lyrical Poems of Dante Alighieri: including the Poems of the Vita Nuova and Convito. William Smith, London 1845 (online).
 Short remarks on the doubts of P. Hardouin. In: Jean Hardouin: Doutes proposés sur l'age du Dante par le P. H. J. Paris 1847 (online).

Примечания

Ссылки 
 James Britten, George Simonds Boulger: A Biographical Index of British and Irish Botanists. West, Newman & Co, London 1893, S. 108 (online).
 Thomas Humphry Ward: Men of the Reign: a Biographical Dictionary of Eminent Persons of British and Colonial Birth who Have Died during the Reign of Queen Victoria. Routledge, London 1885, S. 565–566 (online).

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Ботаники Шотландии
Члены Лондонского Линнеевского общества